Јавирачи има више значења:

 Јавирачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јавирачи (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јавирачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику